Iglesias je množné číslo španělského výrazu iglesia, který znamená „kostel“ nebo „církev“. Má následující významy:

příjmení
 Julio Iglesias (* 1943), španělský zpěvák
 Julio Iglesias mladší (* 1973), zpěvák, syn J. Iglesiase
 Enrique Iglesias (* 1975), zpěvák, syn J. Iglesiase
 Gabriel Iglesias (* 1976), americký komik
 Nacho Fernández, celým jménem José Ignacio Fernández Iglesias (* 1990), španělský fotbalista
 Pablo Iglesias Posse (1850–1925), španělský politik a odborový předák
 Pablo Iglesias Turrión (* 1978), španělský politik a novinář
 Roniel Iglesias (* 1988), kubánský boxer

další významy
 Iglesias (Itálie), město na Sardinii
 Provincie Sud Sardegna, bývalá italská provincie
 Iglesias (Španělsko), obec ve Španělsku

Externí odkazy